Gabellini ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Gabellini (1918–1996), italienischer Karikaturist, Bildhauer
 Michael Gabellini (* 1958), US-amerikanischer Architekt und Innenarchitekt